PWP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 919 амінокислот, а молекулярна маса — 102 452.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки